Бородины:

 Бородины — русский дворянский род.
 Бородины — деревня в Котельничском районе Кировской области.

См. также 
 Борода (значения)
 Бородин
 Бородина
 Бородинка
 Бородино
 Бородинск
 Бородинская
 Бородинский
 Бородинское